Lamb je lahko:
 Willis Eugene Lamb starejši
 Willis Eugene Lamb mlajši (1913—2008), ameriški fizik, nobelovec.
 Lamb Holm